Wayne County – termine inglese per Contea di Wayne
 Wayne County – precedente nome d'arte adottato da Jayne County